Блудово — название населённых пунктов в России:

 Блудово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Блудово — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Блудово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Блудово — до 1966 года название деревни Берёзовая Роща в Кольчугинском районе Владимирской области.
Блудово — до 1965 года название деревни Дубки в Городецком районе Нижегородской области.
Блудово — до 1953 года название деревни Прибрежная в Солецком районе Новгородской области.